Jewel (zangeres), zangeres Jewel Kilcher die optreedt onder die naam;
Jewel (band), een Nederlandse heavy/speedmetal-band uit Haarlem;
Jewel Records, een Amerikaanse platenmaatschappij;
Jewel (motorfiets), een Belgisch historisch merk van motorfietsen.